Веллоре́й-ле-Шуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 28 км на північний захід від Безансона, 45 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Веллорей-ле-Шуа на сайті французького Національного інституту географії
 Веллорей-ле-Шуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веллорей-ле-Шуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веллорей-ле-Шуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веллорей-ле-Шуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона